Stora Djupasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Djupasjön (Örby socken, Västergötland), sjö i Marks kommun,  (7,45 ha)
Stora Djupasjön (Östra Frölunda socken, Västergötland), sjö i Svenljunga kommun,  (34,6 ha)

Se även
Djupasjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn